La Coppa di Israele 1990-1991 è la 31ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 

Hapoel Galil Elyon, Hapoel Gan Shmuel e Maccabi Rehovot ammesse direttamente al turno successivo

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1990-1991

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
Coppa di Israele di pallacanestro maschile